Iselica är ett släkte av snäckor. Iselica ingår i familjen Amathinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Iselica